Le Tigre bezeichnet:

 Le Tigre, US-amerikanische Electropunk-Band
 Le Tigre (Album), Album der gleichnamigen US-amerikanischen Electropunk-Band aus dem Jahr 1999
 Le Tigre (Automarke), französische Automobilmarke
 Le Tigre (Zeitschrift), französische Zeitschrift
 Le Tigre, Pamphlet von François Hotman